Е́кебю — поширений шведський топонім, що означає:

 Екебю — озеро на теренах комуни Дандерид в ландскапі Уппланд;
 Екебю — водонапірна вежа на березі озера Екебю;
 Екебю — природний заповідник на теренах комуни Гнеста в Седерманланді.